La Nationalliga A 1955/56 fue la 59.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Tabla de posiciones

Referencias 
 RSSSF

1956
Fútbol en 1955
Fútbol en 1956
Suiza en 1955
Suiza en 1956